Harry Hooper – calciatore inglese (n. 1900)
Harry Hooper – calciatore inglese (n. 1910)
Harry Hooper – calciatore inglese (n. 1933)
Harry Hooper – giocatore di baseball statunitense